L'édition 2022 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 11 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Anhelina Kalinina remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Clara Tauson, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Oksana Kalashnikova et Marta Kostyuk.

Faits marquants

Forfaits 
  Cristina Bucșa, remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Vitalia Diatchenko, remplacée par  Carole Monnet
  Léolia Jeanjean, remplacée par  Clara Burel
  Tamara Korpatsch, remplacée par  Joanne Züger
  Tatjana Maria, remplacée par  Émeline Dartron
  Alycia Parks, remplacée par  Jenny Lim
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Lucrezia Stefanini
  Diane Parry, remplacée par  Greet Minnen
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Katrina Scott
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Joanna Garland
  Dayana Yastremska, remplacée par  Jessika Ponchet
  Maryna Zanevska, remplacée par  Clara Tauson

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Ukrainienne Anhelina Kalinina remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Danoise Clara Tauson.

La paire Oksana Kalashnikova / Marta Kostyuk remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Limoges
Tennis en France en 2022
Sport en France en 2022
Tennis en décembre 2022